Bugiardini ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Bugiardini (1590–1623), italienischer Bildhauer, in Florenz tätig
 Giuliano Bugiardini (1476–1555), italienischer Maler